Neuf bateaux de la Royal Navy ont été nommés HMS Conqueror, un autre de planifié :

 le , un brûlot capturé aux français par le  en 1745 vendu en 1748 ;
 le , un vaisseau de  rang de 68 canons lancé en 1758, coulé en 1760 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1773, détruit en 1794 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1801, détruit en 1822 ;
 le , un vaisseau de  rang de 101 canons propulsé à hélice, lancé en 1855, coulé en 1861 ;
 le HMS Conqueror, un vaisseau de  rang de 120 canons de la  lancé en 1833 sous le nom de , renommé HMS Conqueror en 1862, brule en 1918 ;
 le , un cuirassé de la , lancé en 1881, vendu en 1907 ;
 le , un cuirassé de la , lancé en 1911, vendu en 1922 ;
 le HMS Conqueror, aurait dû être un cuirassé de la , quille posée en 1931, construction suspendue puis arrêtée en 1945.
 le , un sous-marin nucléaire de la , lancé en 1969, sorti du service en 1990.

Nom de bateau de la Royal Navy